La Münchener, o Münchner, è uno stile di birra a indicazione geografica protetta prodotta a Monaco di Baviera. Esistono versioni sia scure che chiare, dal gusto leggermente più dolce rispetto alla Pilsener, con quelle scure solitamente dal carattere maggiormente maltato rispetto alle chiare.

Storia
La tradizione birraia a Monaco di Baviera risale al dodicesimo secolo, con la fondazione della città ad opera di Enrico il Leone. Nel 1487 Alberto IV emanò un decreto che fissava delle linee guida per garantire la genuinità della birra locale prodotta, in particolare prescrivendo il non utilizzo di additivi e l'uso di materie prime consentite. Successivamente, nel 1516, venne emanato il famoso "Requisito di purezza" a opera di Guglielmo IV volto a regolare la produzione di birra in tutta la Baviera.

Note

Stili di birra